Коро́вчино и Коро́вчено — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Коровчино — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.
 Коровчено — деревня в Черноборском сельсовете Быховского района Могилёвской области.

Россия 
 Коровчино — деревня в Невельском районе Псковской области.